Бескопа — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бескопа — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Бескопа — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.